Анатолий Фёдорович Попов:
 Попов, Анатолий Фёдорович (1917—1991) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Анатолий Фёдорович (род. 1937) — советский химик.